Il singolare maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1962, disputato nuovamente a Roma, dopo la parentesi dell’anno precedente, è stato vinto dall’australiano Rod Laver che ha battuto il connazionale Roy Emerson, per 6-2, 1-6, 3-6, 6-3, 6-1.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1962